Натуральне число 796
 796 рік до нашої ери
 796 рік нашої ери